Ла-Эскала (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 16 км². Население — 10 387 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Жироны